Расчётная карта () — платёжная карта, дающая своему владельцу право на приобретение товаров в кредит в пределах оговорённой суммы. От схожего термина «кредитная карта» () отличается высоким кредитом и полным погашением баланса за короткий (как правило, месяц) срок относительно овердрафта по кредитной карте, предоставляющего более длительный срок погашения.

Как правило, основной доход эмитент расчётной карты получает за счёт комиссии с продавца. С пользователя расчётной карты комиссия взимается при непополнении баланса в установленный срок.

Некоторые бренды расчётных карт: Diners Club, American Express, Eurocheque, Maestro.

Ссылки 
 Charge Card Definition — Investopedia
 What are Credit and Charge Cards — AMEX Australia
 Credit, Debit, and Charge Cards / FTC

Банковские платёжные карты